
Termin 2C ima više značenja.
 2C (psihodelik), klasa jedinjenja
 Alfa-2C adrenergički receptor, GPCR receptor